Ryksa (též Richenza, Richeza nebo Rixa) je ženské jméno.

Nositelky jména 

 Richenza Lotrinská – též Rixa, Ryksa, Richeza (asi 993-1063) – polská královna, manželka Měška II. Lamberta
 Richenza Polská – Ryksa Bolesławówna (1116-po 1155) – polská princezna, švédská královna, dcera Boleslava III. Křivoústého, manželka Magnuse Silného a Sverkera I.
 Richenza Slezská – Richilda, Ryksa (1130 / 1140-1185?) – slezská princezna, kastilská královna, dcera Vladislava II. Vyhnance, manželka císaře Alfonse VII. Kastilského
 Ryksa Odonowna (kolem 1190-po 1238) – princezna Velkopolska, dcera Odona Mieszkowice
 Rixa Švédská (? -1288/1293) - velkopolská vévodkyně, manželka Přemysla II.
 Eliška Rejčka – Ryksa Elżbieta (1288-1335) – česká a polská královna, dcera Přemysla II., manželka Václava II.